Ра́хлау () — различные значения:

 Населённые пункты
 Рахлау — деревня в коммуне Кубшюц района Баутцен, земля Саксония, Германия
 Рахлау — деревня, входящая в городские границы города Виттихенау, района Баутцен, земля Саксония, Германия